Amerikai Egyesült Államok
 Adelaide (Fremont megye, Colorado)
 Adelaide (Lake County, Colorado)
 Adelaide (Georgia)
 Adelaide Township (Bowman megye, Észak-Dakota)
 Ausztrália
 Adelaide, Dél-Ausztrália állam fővárosa